rektyfikat – ciecz uzyskiwana w procesie rektyfikacji, rodzaj destylatu
 rektyfikat – potocznie: spirytus rektyfikowany
 rektyfikat – dawniej: zbiór dokumentów dotyczących jednej sprawy, akta zestawione rzeczowo według treści, dossier